FCG est un sigle qui peut signifier :
  ;
 Football Club de Gueugnon, un club de football de la ville de Gueugnon ;
 Fondation Calouste-Gulbenkian, une fondation artistique portugaise basée à Lisbonne ;
 Fragmenta Comicorum Graecorum, un recueil des fragments des poètes comiques grecs.